Zetlitz ist der Familienname folgender Personen:

 Bertine Zetlitz (* 1975), norwegische Popsängerin
 Christian Zetlitz Bretteville (1800–1871), norwegischer Politiker
 Jens Zetlitz (1761–1821), norwegischer Pfarrer und Dichter

Siehe auch:
 Zettlitz (Begriffsklärung)
 Zedtlitz
 Zedlitz (Begriffsklärung)